У фауні Аргентини відомо близько 60 видів богомолів.

Mantoididae

Acanthopidae

Thespidae

Mantidae

Див. також  
 Список богомолів Мексики
 Список богомолів США
 Список богомолів Уругваю

Примітки

Джерела 

 Mantodea de Argentina.  Coleoptera Neotropical.org

Комахи Південної Америки
Аргентини
Фауна Аргентини
Списки:Аргентина